Шейла Ванд (, род. 27 апреля 1985) — американская актриса иранского происхождения. Ванд начала свою карьеру в театре, а в 2011 году дебютировала на бродвейской сцене в постановке Bengal Tiger at the Baghdad Zoo. В 2012 году она взяла на себя малую роль в фильме «Операция «Арго»».

В 2013 году Ванд сыграла ведущую женскую роль в неудачном пилоте CBS «Полицейский из Беверли-Хиллз». В следующем году она получила регулярную роль в сериале NBC «Положение дел».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Киноактрисы США
Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе